Vinkelblomflugor (Didea) är ett släkte av tvåvingar som beskrevs av Pierre Justin Marie Macquart 1834. 

Vinkelblomflugor ingår i familjen blomflugor.

Arter
Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Blomflugor